High Point ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 High Point, Stadt in North Carolina
 High Point (Florida)

Berge:
 High Point (Kalifornien)
 High Point (New Jersey)

Siehe auch:
 High Point Township